Орден белог орла се може односити на:

 Орден Белог орла (монархија), одликовање Краљевине Србије, Краљевине Југославије и Краљевског дома Карађорђевића
 Орден Белог орла са мачевима (република), одликовање Републике Србије
 Орден Белог орла (Руска Империја), орден Руске Империје
 Орден Белог орла (Пољска)